Waldenreut ist der Ortsname von

 Waldenreut (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Waldenreut (Perlesreut), Ortsteil des Marktes Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern